Chop suey é um famoso prato da gastronomia chinesa.

Chop Suey também poderá se referir a:

 Chop Suey: pintura do norte americana Edward Hopper.
 Chop Suey!: canção da banda norte americana System of a Down.

Desambiguação